Алжирская война:

 Алжирская война (1815) — известна также как Вторая берберийская война; вооруженный конфликт США с Триполитанией, Алжиром и Тунисом
 Алжирская война (1954—1962) — война за независимость Алжира с 1954 по 1962 году, против Франции.